Hüti ist der Name folgender Orte in Estland:

 Hüti (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Hüti (Rõuge) in der Landgemeinde Rõuge, Kreis Võru